Yaren puede referirse a:

 Yaren, distrito del estado de Nauru; o
 Yaren, personaje ficticio de la trilogía Memorias de Idhún.